Gonatus är ett släkte av bläckfiskar. Gonatus ingår i familjen Gonatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Gonatus